Солохау́льский се́льский о́круг —  административно-территориальная единица в Лазаревском районе города Сочи (муниципального образования город-курорт Сочи) Краснодарского края. 

Объединяет сельские населённые пункты, находящиеся за городской чертой в верховьях бассейна реки Шахе.

Назван по населённому пункту, расположенному в верховье реки Шахе — селу Солохаул. Административный центр — село Харциз Первый.

География 
Административно-территориальная единица расположена в восточной части Лазаревского района города-курорта Сочи. В состав округа входят шесть населённых пунктов. 

Граничит с землями административно-территориальных единиц: Кичмайский сельский округ на северо-западе, Верхнелооский сельский округ и Волковский сельский округ на юге и Барановский сельский округ на юго-востоке. На северо-востоке земли округа ограничены Главным Кавказским хребтом. 

Сельский округ расположен в предгорной и горной зонах Большого Сочи. Рельеф местности представляет собой в основном сильно расчленённую горную местность с густым лесным покровом, возвышающаяся с запада на восток. Средние высоты составляют около 890 метров над уровнем моря. Высшей точкой округа является гора Аутль (1855,7 м) на границе с Кичмайским сельским округом. У границы с Адыгеей находится озеро Хуко, при котором на территории уже самой соседней Адыгеи расположена гора Хуко (1901,8 м).

Гидрографическая сеть представлена бассейном реки Шахе, в которую в пределах сельского округа впадают множество притоков, наиболее крупными из которых являются — Кичмай, Псий, Бзогу, Бзыч, Ажу, и другие. Также местность богата пресными и различными минеральными источниками. 

Климат в округе переходный от субтропического ( в предгорьях) к умеренному (в горах), и характеризуется тёплым летом и прохладной малоснежной зимой. С удалением от моря возвышается континентальность климата. Среднегодовая температура воздуха составляет около +14,0°С и колеблется от средних +5,0°С в январе до +23,0°С в июле. Среднее количество осадков в год составляет около 1500 мм. В отличие от северного склона Главного Кавказского хребта, на южном склоне основное количество осадков выпадает в зимний период.

История  
После упразднения Лазаревского района Краснодарского края 10 февраля 1961 года, решением КИК от 7 апреля 1961 года Солохаульский сельский совет из числа населённых пунктов расположенных в верховьях долины реки Шахе, был переподчинён Лазаревскому району города Сочи. С 7 декабря 1962 года по 30 декабря 1964 года Солохаульский сельский Совет числился в составе Туапсинского района Краснодарского края. Затем возвращён в подчинение Лазаревского района города Сочи.

В 1992 году Солохаульский сельский Совет реорганизован и преобразован в Солохаульский сельский округ. 

Современные границы Солохаульского сельского округа установлены согласно закону от 1999 года.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Населённые пункты 
В состав сельского округа входят 6 населённых пунктов:
 

Также в состав округа раньше входили ныне упразднённые населённые пункты — Бабук-Аул, Бзыч, Верхний Бзыч, Верхнерусская Хобза и Три Дуба.

Администрация округа 
Адрес администрации Солохаульского сельского округа: 354538, г. Сочи, село Харциз Первый, ул. Лучевая, 7. 

Глава администрации сельского округа:
 Хондаченко Александр Александрович

Примечания 

 

Лазаревский район
Сельские округа Сочи